Вербка — название населённых пунктов на Украине:

 Вербка — село в Крыжопольском районе Винницкой области.
 Вербка — село в Чечельницком районе Винницкой области.
 Вербка — село в Ковельском районе Волынской области.
 Вербка — село в Монастырисском районе Тернопольской области.
 Вербка — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.
 Вербка — село в Летичевском районе Хмельницкой области.
 Вербка — село в Ярмолинецком районе Хмельницкой области.

См. также 
 Вербка-Мурованая